Czerwony Bór – kompleks leśny w województwie podlaskim
 Czerwony Bór – uroczysko w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów; niegdyś leśniczówka w gminie Puchały, w międzywojennym powiecie łomżyńskim
2 miejscowości w Polsce:
 Czerwony Bór – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów
 Czerwony Bór – stacja kolejowa tamże
 Czerwony Bór – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Barczewo
Miejscowości na Ukrainie
 Czerwony Bór – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim
 Czerwony Bór – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim
Inne:
 Czerwony Bór – Wojskowy Obóz Specjalny (obozy dla internowanych 1981–1982), zlokalizowany w na terenie JW 3466 (2 Pułk Zabezpieczenia NJW) w obrębie lasu Czerwony Bór w okolicach  Czerwonego Boru; obecnie gmina Zambrów
 Zakład Karny Czerwony Bór – zlokalizowany w na terenie dawnej jednostki wojskowej; adres: Czerwony Bór 2
 bitwa pod Krasnym Borem – bojowe działania 55 Armii Frontu Leningradzkiego w czasie dwóch ofensywnych operacji (10 – 27 lutego i 19 marca – 2 kwietnia 1943 r.) w trakcie blokady Leningradu; w rejonie obecnego osiedla typu miejskiego Krasnyj Bor